Alexei Sawtschenko (russisch , englisch ) ist der Name folgender Personen: